«Берлин, Александерплац. Повесть о Франце Биберкопфе» () — роман Альфреда Дёблина, впервые опубликованный в 1929 году. В книге использован ряд экспериментальных литературных приёмов, включая монтаж и несобственно-прямую речь. Роман входит во Всемирную библиотеку (список наиболее значимых произведений мировой литературы Норвежского книжного клуба).

Сюжет 
Грузчик Франц Биберкопф выходит из тюрьмы через четыре года после того, как убил свою любовницу. Биберкопф надеется стать честным и порядочным человеком, но его старания тщетны: через некоторое время он уходит в запой и попадает на социальное дно. Он проходит через мир проституток, сутенёров, воров, убийц, политических агитаторов и толп безработных. В итоге он связывается с бандой своего приятеля Рейнхольда, который выбрасывает Биберкопфа на ходу из машины во время полицейской погони. Биберкопф попадает в зависимость от Рейнхольда и становится членом его банды. Рейнхольд убивает любовницу Биберкопфа, после чего пытается обвинить в убийстве его самого.

Художественные особенности 
Действие романа происходит в рабочих кварталах недалеко от площади Александерплац в Берлине 1920-х годов. Хотя его стиль Дёблина иногда сравнивают со стилем Джеймса Джойса, критики, такие как Вальтер Беньямин, проводят различие между потоком сознания в «Улиссе» и монтажом в романе Дёблина. Оливер Камм считает, что методы Дёблина больше похожи на методы Кафки в его использовании несобственно-прямой речи. В текст включены пересказы древнегреческих мифов и библейских притч, выступая как иносказания, при помощи которых рассказывается история. Помимо этого, в повествование вклиниваются описания звуковых эффектов, газетные статьи, песни, агитационные речи, известные тогда литературные произведения. Включены описания видимых Биберкопфом сцен берлинской жизни, тексты погодных сводок, подробности о самом Берлине (вроде географических координат и сведений о количестве городских вокзалов). Тем самым в романе создаётся образ «города-чудовища». Как отмечает Дмитрий Затонский, «Александерплац с полицайпрезидиумом в центре и с дымными пивными, подозрительными лавчонками, воровскими притонами на периферии — не просто фон, оттеняющий или даже проясняющий основной сюжет. Площадь, город, страна, мир — сюжеты не менее важные. Они — часть истории героя; однако и он, со всеми его приключениями и несчастьями, — слагаемое жизни. Оттого Дёблин и не чувствует себя обязанным представлять историю эту в непрерывной её полноте. Порой она едва проглядывает в общем потоке романа, порой и вовсе уходит под спуд. Но и тогда присутствует. Только в виде иносказания, в форме параболы, как неназванный объект для сравнения».

Переводы на русский язык 
Впервые на русском языке книга была выпущена Гослитиздатом в 1935 году. В издании не было указано имя переводчика Герберта Зуккау в связи с его арестом и последующей ссылкой в Томск на 3 года. После расстрела переводчика роман не переиздавался до 1961 года.

После реабилитации Зуккау книга вышла в 1961 году под редакцией Николая Португалова. Новая публикация романа содержала многочисленные цензурные изъятия.

В 2011 году в серии «Литературные памятники» в издательстве «Ладомир» вышел перевод Зуккау в новой редакции Александра Маркина. Были переведены отсутствовавшие в предыдущих русских изданиях фрагменты романа, изъятые по политическим причинам  или  ввиду их «непристойности», была подвергнута ревизии пунктуация перевода.  Новая редакция русского перевода романа была дополнена эссе Деблина и критическими отзывами современников о романе в переводах Ирины Алтуховой, Татьяны Баскаковой и Александра Маркина.

Киноадаптации 
Роман трижды экранизировался. В 1931 году вышла одноимённая экранизация режиссёра Пиля Ютци. Над сценарием работал лично Дёблин вместе со сценаристами Гансом Вильгельмом и Карлхайнцем Мартином. В фильме снимались Генрих Георге, Мария Бард, Берхард Минетти и другие.

Вторая одноимённая экранизация, снятая Райнером Вернером Фассбиндером, в 1980 году была показана в Германии и как телесериал, и как пятнадцатичасовой фильм. После его выхода в Нью-Йорке владельцы билетов должны были прийти в театр на три ночи подряд, чтобы посмотреть весь фильм.

Премьера экранизации Бурхана Курбани состоялась на 70-м Берлинском международном кинофестивале в 2020 году. В его версии фильма главный герой — выходец из Гвинеи-Бисау.

Примечания 

Литературные произведения модернизма
Романы 1929 года
Романы на немецком языке
Романы Германии
Цензура в СССР
Альфред Дёблин
Цензура в литературе